Сбо́рная Га́ны по футбо́лу представляет Гану на международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Футбольная ассоциация Ганы. До 1957 года страна играла как сборная Золотого берега. Четырёхкратный победитель Кубка африканских наций.

История

Чемпионат мира 
Сборная Ганы  преодолела групповой турнир финальной части чемпионата мира 2 раза подряд (в 2006 и 2010 году).

Однако, если в 2006 году ганцы не смогли пройти сборную Бразилии и уступили ей в 1/8 финала, то в 2010 году сборная Ганы прошла в 1/4 финала, одолев в 1/8 сборную США. Таким образом, сборная Ганы стала третьей африканской командой после Камеруна и Сенегала, игравшей в четвертьфиналах чемпионатов мира.

Однако, на ЧМ 2014 сборная выступила не так удачно — поражение от США и Португалии (каждое со счётом 2:1) и ничья с Германией. Итог — 1 очко, 4-е место и первый невыход из группы в истории сборной.

На чемпионат мира 2018 сборная и вовсе не попала, уступив путёвку Египту.

На чемпионат мира 2022 сборная отобралась, сыграв вничью со сборной Нигерии 1:1 в гостевом матче, и благодаря выездному голу вышла на ЧМ.

 1930 — 1958 — не принимала участия
 1962 — не прошла квалификацию
 1966 — снялась с квалификации
 1970 — 1978 — не прошла квалификацию
 1982 — снялась с квалификации
 1986 — не прошла квалификацию
 1990 — не прошла квалификацию
 1994 — не прошла квалификацию
 1998 — не прошла квалификацию
 2002 — не прошла квалификацию
 2006 — 1/8 финала
 2010 — 1/4 финала
 2014 — групповой этап
 2018 — не прошла квалификацию
 2022 — групповой этап

Кубок африканских наций 
Сборная Ганы 4 раза завоёвывала главный трофей африканского футбола. Первый в 1963 году, когда турнир проводился на её территории. Через два года она повторила свой успех, выиграв турнир в 1965 году. В третий раз Гане удалось выиграть Кубок Африки в 1978 году. Последний на данный момент Кубок Африки Гана выиграла в 1982 году.
 1957 — не принимала участия
 1959 — не принимала участия
 1962 — не прошла квалификацию
 1963 — чемпион
 1965 — чемпион
 1968 — второе место
 1970 — второе место
 1972 — не прошла квалификацию
 1974 — не прошла квалификацию
 1976 — не прошла квалификацию
 1978 — чемпион
 1980 — групповой этап
 1982 — чемпион
 1984 — групповой этап
 1986 — не прошла квалификацию
 1988 — не прошла квалификацию
 1990 — не прошла квалификацию
 1992 — второе место
 1994 — 1/4 финала
 1996 — четвёртое место
 1998 — групповой этап
 2000 — 1/4 финала
 2002 — 1/4 финала
 2004 — не прошла квалификацию
 2006 — групповой этап
 2008 — третье место
 2010 — второе место
 2012 — четвёртое место
 2013 — четвёртое место
 2015 — второе место
 2017 — четвёртое место
 2019 — 1/8 финала
 2021 — групповой этап

Достижения 
 Чемпион Кубка африканских наций (4): 1963, 1965, 1978, 1982
 Вице-чемпион Кубка африканских наций (5): 1968, 1970, 1992, 2010, 2015
 Бронзовый призёр Кубка африканских наций: 2008
 Бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 1992 года
 Четвертьфиналист Чемпионата Мира: 2010

Игры на чемпионатах мира

Германия 2006 
Гана попала в группу Е вместе с Чехией, Италией и США. В 1/8 финала Гана уступила Бразилии.
 12 июня 2006 Италия — Гана 2:0
 17 июня 2006 Чехия — Гана 0:2
 22 июня 2006 Гана — США 2:1
 27 июня 2006 Гана — Бразилия 0:3

ЮАР 2010 
Гана попала в группу D вместе с Германией, Австралией и Сербией. В 1/8 финала Гана обыграла США и лишь в 1/4 финала уступила Уругваю по пенальти.
 13 июня 2010 Сербия — Гана 0:1
 19 июня 2010 Гана — Австралия 1:1
 23 июня 2010 Гана — Германия 0:1
 26 июня 2010 Гана — США 2:1
 2 июля 2010 Уругвай — Гана 1:1 (пен. 4-2)

Бразилия 2014 

Гана попала в группу G вместе с Германией, Португалией и США. Гана с одним очком не вышла из группы.
 16 июня 2014 Гана — США 1:2
 21 июня 2014 Германия — Гана 2:2
 26 июня 2014 Португалия — Гана 2:1

Катар 2022 

 24 ноября 2022 Португалия — Гана 3:2
 28 ноября 2022 Республика Корея — Гана 2:3
 2 декабря 2022 Гана — Уругвай 0:2

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Отто Аддо для участия в матчах чемпионата мира 2022 в Катаре.
 Игры и голы приведены по состоянию на 17 ноября 2022 года:

Рекордсмены

Наибольшее количество матчей 

Жирным шрифтом выделены действующие футболисты

Наибольшее количество голов 

Жирным шрифтом выделены действующие футболисты

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ассоциации Футбола
 Сайт о сборной
 Сборная Ганы на сайте ФИФА

Гана